Chapman House steht für:

 Chapman House (Nova Scotia), Kanada

im NRHP gelistete Objekte:

 Chapman House (Syracuse, New York), NRHP-ID 97000072
 Chapman House (Austin, Texas), NRHP-ID 10000739